Arnoldsville může být:

 Arnoldsville (Georgie)
 Arnoldsville (Missouri)